Les élections législatives costariciennes de 2014 se sont tenues le  le même jour que l'élection présidentielle.

Contexte

Résultats

Par circonscription

Notes et références

Voir aussi 

Costa Rica
2014
2014 au Costa Rica
Politique en février 2014